University Peak ist der Name folgender Berge:

 University Peak (Alaska) in Alaska, Vereinigte Staaten
 University Peak (Kalifornien) in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 University Peak (Antarktika) im Viktorialand, Antarktika